місто Агрідженто в Італії, столиця однойменної провінції,
 провінція Агрідженто.